Али́совская во́лость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Алисовская волость (Изюмский уезд) — в составе Харьковской губернии.
 Алисовская волость (Карачевский уезд) — в составе Орловской губернии.
 Алисовская волость (Курский уезд) — в составе Курской губернии.